Lista das cidades de Rondônia por Expectativa de Vida ao nascer. Dados de 2010.

Expectativa de Vida da População

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013

Expectativa Vida